

Історія 
 Кімерія — країна, яку згадує давньогрецький історик Геродот.
 Кімерійці — іраномовний кочовий народ на теренах сучасної України.
 Кімерія — прадавній континент, що відокремився від Гондвани.

Астрономія 
 1307 Кімерія — астероїд головного поясу.
  — регіон на планеті Марс.

Література 
 Кімерія — вигадана країна, батьківщина Конана-Варвара із оповідань письменника Роберта Говарда.

Кінематограф 
 Кімерія — вигадана планета з телесеріалу «Зоряна брама: SG-1».